Lasagna ist der Familienname folgender Personen:
 Kevin Lasagna (* 1992), italienischer Fußballspieler
 Luigi Giuseppe Lasagna (1850–1895), italienischer Priester